Bishopdale kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bishopdale (dal), North Yorkshire, England, 
 Bishopdale (parish), North Yorkshire, England,